

Aziende 
 Cosina – azienda fotografica giapponese

Geografia 
 Cosina – frazione di Faenza in provincia di Ravenna (Italia)
 Cosina – insediamento del comune di Erpelle-Cosina (Slovenia)